Львовская епархия

 Львовская епархия ПЦУ
 Львовская архиепархия УГКЦ
 Львовская епархия УПЦ МП